Voicu este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

Ion Voicu (1923–1997), violinist și dirijor român
Ionuț Voicu (n. 1984), fotbalist român
Irinel Voicu (n. 1977), fotbalist român
Mădălin Voicu (n. 1952), muzician și politician român
Mircea Voicu (n. 1980), fotbalist român

Vezi și 
Voina (nume de familie)
Voinea (nume)
Voinovo (dezambiguizare)
Voinescu (dezambiguizare)
Voineasa (dezambiguizare)
Voinești (dezambiguizare)

Nume de familie românești